Айнзидельн:

 Айнзидельн — крупнейший в Швейцарии паломнический центр, коммуна в кантоне Швиц.
 Айнзидельн — округ в Швейцарии.